Less Than Jake  – gruppo musicale ska punk statunitense
 LTJ Bukem  – disc jockey britannico